jednostka systemowa – zestaw komputerowy
 procesor

Zobacz też 

 Jednostka centralnego podporządkowania